

Patronyme 

 Brett Swain (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 Darcy Swain (né en 1997), joueur australien de rugby à XV ;
 Dominique Swain (née en 1980), actrice américaine ;
 Garry Swain (né en 1947), joueur canadien de hockey-sur-glace ;
 Gladys Swain (1945-1993), psychiatre française ;
 James Swain (1956-), écrivain et joueur de cartes professionnel américain, auteur de roman policier ;
 Kenny Swain (1952-), footballeur anglais ;
 Mack Swain (1876-1935), acteur et réalisateur américain ;
 Mark Mc Swain (1965-), joueur de basket-ball américain de nationalité belge ;
 Maurice Swain, ancien arbitre de football néo-zélandais ;
 Paul Swain (1943-2022), évêque catholique américain ;
 Robert Swain Gifford (1840-1905), peintre américain.

Autres 
 Comté de Swain, comté situé dans la Caroline du Nord ;
 Swain, personnage de League Of Legends ;
 Jolley & Swain, duo de producteurs de musique.

Voir aussi 
 Swains
 Swan